Ариа́на Дебо́с (; родилась 25 января 1991, Роли, Северная Каролина, США) — американская актриса, певица и танцовщица.

Биография 
Ариана Дебос родилась в семье учителя старших классов. Получила образование танцовщицы и с 2009 года выступала в танцевальном телешоу. В 2012 году дебютировала на Бродвее. В 2015 году сыграла в кинопостановке мюзикла Лин-Мануэля Миранды «Гамильтон». В 2018 году была номинирована на премию «Тони» в категории «Лучшая актриса второго плана в мюзикле» за роль Донны Саммер в одноимённом мюзикле. В 2020 году снялась в фильме «Выпускной».

Получила известность благодаря роли Аниты в фильме Стивена Спилберга «Вестсайдская история» (2021). За эту роль она была награждена премиями «Оскар», «Золотой глобус», Гильдии киноактёров США и BAFTA в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

Примечания 

Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана — кинофильм
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана
Киноактрисы США
Танцовщицы США